Der Brasília Challenger I 2001 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 19. August 2001 in Brasília stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier in Brasília